SPF har flere betydninger:
 Singapore Police Force – Singapore politi
 South Pacific Forum – samarbejdsorgan mellem uafhængige lande i det sydlige Stillehav
 Socialdemokratisk Parti Flensborg - et tidligere parti i Flensborg
 Specifik Patogen Fri – betegnelse for forsøgsdyr og husdyr opvokset i miljøer fri for bestemte sygdomme
 Spillerforeningen – en interesseorganisation og fagforening for professionelle fodboldspillere i Danmark
 Statens Plantepatalogiske Forsøg – forsøgsvirksomhed under De Samvirkende Danske Landboforeninger
 Statens Pædagogiske Forsøgscenter – statsskole til udvikling af nye lærings- og undervisningsmetoder